Ниже приведён список депутатов I созыва Верховного Совета СССР, избранных 12 декабря 1937 года (1143 депутата), а также доизбранных позднее с 24 марта 1940 года по 22 июня 1941 года (всего 387 депутатов: 201 в Совет Союза, 186 в Совет Национальностей; в войну выборы не проводились) и 29 апреля 1945 года (ещё 6 депутатов от Тувинской АО, из них один в Совет Союза).



Примечания

Ссылки 
 Список в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 
 
 
 
 

Списки депутатов Верховного Совета СССР